Le mot Riviera, d'origine italienne, désigne une région côtière.

Toponymes

Côte 
Par extension, en géographie, une Riviera est un littoral à climat attractif, très prisé touristiquement ;
 La Riviera, nom de la côte méditerranéenne s'étendant de part et d'autre de la frontière franco-italienne, du Var jusqu'à la Magra près de La Spezia :
 La partie orientale (italienne) est désigné sous le nom de Riviera ligure ;
 La partie occidentale (française) est habituellement désignée sous le nom de Côte d'Azur ;
 La Riviera allemande, nom donné à la côte baltique du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne ;
 La Riviera romagnole, nom donné au  territoire côtier de la région d’Émilie-Romagne en Italie ;
 la Riviera russe, qui comprend la ville de Sotchi sur la mer noire et la banlieue ouest de Moscou ;
 la Riviera turque, nom donné à la côte méditerranéenne de Turquie ;
 la Riviera vaudoise, nom donné à une région enclavée entre le lac Léman et les Préalpes vaudoises à l'Est du canton de Vaud, en Suisse.

District 
 Le district Riviera-Pays-d'Enhaut, dans le canton de Vaud, en Suisse ;
 Le district de Riviera dans le canton du Tessin, en Suisse .

Villes, communes

Afrique du Sud 
 Riviera, faubourg de Johannesbourg en Afrique du Sud.

Côte d’Ivoire 
 La Riviera, continuum formé par les différentes subdivisions principales de Cocody (La Riviera Palmeraie, la Riviera Golf, la Riviera Attoban, la Riviera Bonoumin, la Riviera 2, la Riviera 3, la Riviera 4, la Riviera Eden, la Riviera M'Pouto et la Riviera M'badon) axées principalement autour du Boulevard François Mitterrand à Abidjan en Côte d'Ivoire.

États-Unis 
 Riviera Beach, ville de Floride aux États-Unis ;
 Riviera, census-designated place située au Texas.

Suisse 
 Riviera, commune du district de Riviera dans le canton du Tessin en Suisse.

Uruguay 
 La Riviera, ville du département de Rocha, en Uruguay.

Titres d'œuvres 
 Riviera, film français réalisé par Anne Villacèque en 2005
 Riviera, série télévisée de Patrick Bureau (1991)
 Riviera, ou Riviera LM, un label de disque créé par Eddie Barclay
 Riviera, chanson de Nikus Pokus sortie en 2011
 Riviera, livre de tourisme trilingue sur la Côte d'Azur, Audacia Éditions, 2010, 
 Jean-Lucien Bonillo (sous la dir.), Béatrice Bouvier, Andrea Folli, Jean-Louis Heudier, Françoise Le Guet-Tully, Jean-Michel Leniaud, Gisella Morello, Le Rêve de la raison. Les Riviera de Charles Garnier et Gustave Eiffel, éd. Imbernon, Marseille, 2004. 
 Riviera, une série télévisée britannique diffusée depuis 2017

Autres 
 Riviera, filiale des Disques Barclay.
 Riviera, société française qui commercialise des bacs ou pots à réserve d'eau.
 le Riviera, cocktail à base de vin qui peut avoir différents arômes (framboise, cassis, pêche) ;
 le Riviera, casino célèbre de Las Vegas.
 La Buick Riviera, une voiture apparue en 1949
 Le Riviera, salle de spectacle située à Paris.
 L'Allianz Riviera, stade à Nice.
Parc Riviera, parc public à Sotchi.

Notes et références

Voir aussi 
 Communauté d'agglomération de la Riviera française ;
 Studios Riviera nom de 2000 à 2017 des Studios de la Victorine, studios de cinéma situés à Nice ;
 Yakusoku no Chi Riviera, jeu électronique.